Anguillara peut désigner:
 Anguillara Sabazia, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale, dans la région Latium, en Italie centrale
 Anguillara Veneta, commune italienne de la province de Padoue dans la région de la Vénétie en Italie